Raffaele Maiello ist der Name folgender Personen:

* Raffaele Maiello (Regisseur) (1934–2013), italienischer Regisseur
 Raffaele Maiello (Fußballspieler) (* 1991), italienischer Fußballspieler